Io canto () — девятый студийный альбом итальянской певицы и автора песен Лауры Паузини, выпущенный 10 ноября 2006 года на лейбле Warner Music. 14 ноября Warner Music выпустил испаноязычное издание альбома под названием Yo canto для испанского музыкального рынка. Также было выпущено ограниченное издание двойного альбома под названием Yo canto–Io canto, которое содержало оба издания: италоязычное и испаноязычное.

Об альбоме 
Альбом полностью состоит из каверов. Его репертуар охватывает три десятилетия итальянской истории поп-музыки. Паузини отдаёт дань уважения итальянским авторам-исполнителям, чьи лирические произведения влияли на её художественное восприятие на протяжении многих лет. В буклете альбома Паузини рассказывает:

Тур 
Паузини решила не отправляться в тур для продвижения альбома Io canto. Вместо этого она дала единственный концерт в Милане на стадионе San Siro, попав в историю как первая женщина, выступающая в этом месте. Концерт состоялся 2 июня 2007 года. Приблизительно 70 000 поклонников присутствовали на нём под непрекращающимся дождём. Также во время выступления на сцене появился Тициано Ферро, чтобы исполнить дуэт с Паузини. В декабре 2007 года запись концерта была выпущена на DVD.

Список композиций

Io canto

Yo canto

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Лауры Паузини
Кавер-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке